Кристофер А. Маккаллох (; род. 5 февраля 1995 года в Бронксе, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист. Играет на позиции тяжёлого форварда.

Студенческая карьера 
Крис Маккаллох играл за баскетбольную команду Сиракузского университета в сезоне 2014/2015. За Сиракьюс он провел первые 16 матчей сезона до того, как в 11 января 2015 года в игре против «Флорида Стейт» получил травму передней крестообразной связки. За 16 игр Крис в среднем набирал 9,3 очка и делал 6,9 подборов.

Профессиональная карьера 
В апреле 2015 года Маккаллох заявился на Драфт НБА 2015 года, несмотря на то, что до сих пор восстанавливался после травмы передней крестообразной связки. Однако это не помешало ему 25 июня быть выбранным под 29-м номером в 1-м раунде драфта клубом «Бруклин Нетс». 1 июля он подписал контракт новичка с «Нетс». Первую половину сезона 2015/2016 он пропустил из-за травмы передней крестообразной связки, полученной ещё в колледже. 5 февраля 2016 года он впервые был включен в заявку клуба, но не сыграл против «Сакраменто Кингз». Через 4 дня он дебютировал в матче против «Денвер Наггетс», набрав 2 очка, совершив 2 побора, 1 перехват и 1 блок-шот за менее чем 11 минут игрового времени. 8 апреля он дебютировал в стартовом составе «Нетс», набрав рекордные для себя 12 очков в матче против «Шарлотт Хорнетс». Последние 4 игры регулярного чемпионата он провёл в стартовом составе, а 11 апреля в матче против «Вашингтон Уизардс» он снова набрал 12 очков и повторил своё личное достижение.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Крис Маккаллох на сайте cuse.com

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Нортерн Аризона Санз»
Игроки «Висконсин Херд»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2017-2019)